Посуховский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Посуховский сельский совет — входит в состав Бережанского района Тернопольской области.
 Посуховский сельский совет — входит в состав Уманского района Черкасской области.